Municipio de Kendal puede referirse a alguno de los siguientes en Estados Unidos:

 Municipio de Kendall (condado de Hamilton, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Hamilton.
 Municipio de Kendall (condado de Kearny, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Kearny.
 Municipio de Kendall (condado de Kendall, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Kendall.